Лепс может означать:
 Лепс — посёлок в Германии.

Персоналии 
 Лепс, Григорий Викторович (род. 1962) — российский певец и композитор, продюсер.
 Лепс, Эргас (род. 1939) — канадский легкоатлет.